Vena peut désigner :
une localité de la commune d'Hultsfred en Suède
Vena, un groupe de musique bachata fondé en 2011
Vena, le titre d'un album du groupe japonais de J-pop Coldrain sorti en 2015